Ganzkow ist der Name von drei Ortschaften

 Ganzkow, Ortsteil der Gemeinde Brunn im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Ganzkow (Brunn)
 Ganzkow, Dorf im Kr. Belgard (Pommern), heute in Polen, siehe: Gąsków
 Ganzkow, Dorf im Kr. Kolberg (Pommern), heute in Polen, siehe: Gąskowo